Kukkaro kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kukkaro (ö i Jämsä), 
 Kukkaro (ö i Kuhmois), 

Robotskapade Finlandförgreningar